Појам Битка код Везува може да се односи на:
 Битка код Везува (Латински рат),
 Битка код Везува (Готски рат),